

Patronyme 

 Édouard Maubert (1806-1879), peintre naturaliste français ;
 Louis Maubert, (1875-1949), sculpteur français ; 
 Maurice Maubert, (1960-), artiste français ;
 Emmanuel Maubert (1964-2016), journaliste médias français.
 Frank Maubert, essayiste et romancier français. 
 Antony Maubert, compositeur, improvisateur et artiste sonore. 
 Alexandre Maubert, cinéaste et artiste plasticien français.
 Jean-Henri Maubert de Gouvest, aventurier.

Toponyme 

 Maubert-Fontaine, ville française des Ardennes)
 Port-Maubert, un port de pêche et de plaisance situé dans la commune de Saint-Fort-sur-Gironde, sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde

Autres 
 Maubert - Mutualité (métro de Paris), station de métro près de la place Maubert
 Le Maubert, bar bistrot de quartier près de la place Maubert